El Chochal, es una vereda situada en el municipio de Caicedo, Antioquia, aproximadamente a cuatro kilómetros de la cabecera municipal, y con una altitud media de 1800 metros sobre el nivel del mar, por lo que su temperatura oscila entre 16 y 18 °C.

Su principal fuente económica es el café y la panela; también se cultivan productos como maíz, frijol y tomate.

Esta vereda recibe este nombre debido a la presencia de una zona boscosa de árbol de chocho. Actualmente (2010) cuenta con 60 familias para un total de 250 personas residentes.

Veredas de Caicedo